Assauer ist der Familienname folgender Personen: 

 Jerome Assauer (* 1988), deutscher Fußballspieler 
 Rudi Assauer (1944–2019), deutscher Fußballspieler und -funktionär

Siehe auch:
 Ashauer